Василий Руденко:
 Руденко, Василий Николаевич (род. 1949) — украинский государственный и политический деятель.
 Руденко, Василий Стефанович (1924 — ?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда. Примечания